Trace (englisch „Spur“) steht für:

 Trace (Band), niederländische Rockband
 Spurfunktion, siehe Spur (Mathematik)

TRACE steht als Abkürzung für:
 Transition Region And Coronal Explorer, ein Weltraumteleskop

Siehe auch:
 Tracing
 Track

Abkürzung